Stadel steht für:
  Scheune, im süddeutschen und österreichischen Sprachraum ein landwirtschaftliches Gebäude
  Speicher im oberdeutschen Sprachraum

Stadel ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Stadel bei Niederglatt, Gemeinde und Ortschaft im Bezirk Dielsdorf, Kanton Zürich

Gemeindeteile:
 Stadel (Altötting), Ortsteil der Stadt Altötting, Landkreis Altötting, Bayern
 Stadel (Bad Staffelstein), Ortsteil der Stadt Bad Staffelstein, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Stadel (Bad Waldsee), Ortsteil der Stadt Bad Waldsee, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Stadel (Dinkelscherben), Ortsteil des Marktes Dinkelscherben, Landkreis Augsburg, Bayern
 Stadel (Eberfing), Ortsteil der Gemeinde Eberfing, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Stadel (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Stadel (Herrieden), Ortsteil der Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Stadel (Holzheim), Ortsteil der Gemeinde Holzheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Stadel (Häg-Ehrsberg), Ortsteil der Gemeinde Häg-Ehrsberg, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Stadel (Kumhausen), Ortsteil der Gemeinde Kumhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Stadel (Markdorf), Ortsteil der Stadt Markdorf, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Stadel (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Stadel (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Stadel (Waidhofen), Ortsteil der Gemeinde Waidhofen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Stadel (Winterthur), Ortschaft der Stadt Winterthur im Kanton Zürich 

Stadel ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Stadel (* 1963), deutscher Stadtplaner und Politiker
 Christoph Stadel (* 1938), österreichisch-kanadischer Geograph
 George Stadel (1881–1952), US-amerikanischer Tennisspieler
 Karl Stadel, deutscher Turner
 Kurt Stadel (1940–2020), deutscher Stimmenimitator
  Marcel Stadel, Geburtsname von  Marcel Lenz (Fußballspieler, 1987) (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Oliver Stadel (* 1969), deutscher Schauspieler
 Stephan Mögle-Stadel (* 1965), deutscher Publizist und Autor
 Willi Stadel (1912–1999), deutscher Geräteturner

Siehe auch:
 Stadl
 Stadeln
 Stadels